Mabote steht für:

 Mabote (Distrikt), ein Distrikt in der mosambikanischen Provinz Inhambane
 Mabote (Berea), Ort und Community Council im Distrikt Berea in Lesotho

Mabote ist der Familienname folgender Personen:

 Sebastião Marcos Mabote (1941–2001), mosambikanischer Politiker und Generaloberst